Le patronyme Tellenne est d'origine néerlandaise et signifie « parler », « conter » ou « raconter ».

Patronyme 
Marc Tellenne (né en 1961) alias Karl Zéro, animateur de télévision ;
Bruno Tellenne alias Basile de Koch, journaliste ; 
Anaïs Tellenne (née en 1987), actrice et metteur en scène française ;
Virginie Tellenne, (née Virginie Merle en 1962) alias Frigide Barjot, humoriste ;
Anne-Laure Tellenne alias Daisy d'Errata, auteur ;

Homonymie de patronyme